Амбала:

 Амбала — город на севере Индии, в штате Харьяна.
 Амбала — округ в индийском штате Харьяна.